Август Міллон (1812—1867) — французький хімік.
 Теодор Міллон (1928—2014) — американський психолог.